Hyōdō ist der Familienname folgender Personen:

 Akihiro Hyōdō (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Kento Hyōdō (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Mako Hyōdō (* 1962), japanische Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin
 Shingō Hyōdō (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Hyōdō Tadashi (1899–1980), japanische Pilotin